Varaire, nom vernaculaire donné à une plante de l'espèce Veratrum album.
 Varaire, commune française, située dans le département du Lot